Allier kan syfta på:

 Allier (departement) –  ett franskt departement i regionen Auvergne-Rhône-Alpes
 Allier (flod) – en fransk flod, biflod till Loire
 Allier, Hautes-Pyrénées – en kommun i det franska departementet Hautes-Pyrénées